Cruzeiro do Sul (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Acre
 Cruzeiro do Sul (Acre), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Acre
 Cruzeiro do Sul (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Cruzeiro do Sul (Rio Grande do Sul), en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul